Sokolnik kan syfta på följande platser:

Polen 

 Sokolnik (ort i Polen), Masoviens vojvodskap, Powiat miński,

Tjeckien 

 Sokolník, berg, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar